Tolvte etape af Tour de France 2011 var en 211 km lang bjergetape. Den blev kørt den 14. juli fra Cugnaux til toppen af Luz-Ardiden. Det var den første etape i Pyrenæerne, i dette års Tour de France.

 Etape: 12. etape
 Dato: 14. juli
 Længde: 211 km
 Gennemsnitshastighed: 35,0 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Sarrancolin) 
Efter 119 km

1. bjergspurt (Hourquette d'Ancizan) 

1. kategori stigning på Hourquette d'Ancizan, efter 141,5 km (1.538 m; 9,9 km à 7,5 %)

2. bjergspurt (Col du Tourmalet) 

"Udenfor kategori" på Col du Tourmalet, efter 175,5 km (2.115 m; 17,1 km à 7,3 %)

3. bjergspurt (Luz-Ardiden) 

"Udenfor kategori" stigning på Luz-Ardiden, efter 211 km (1.715 m; 13,3 km à 7,4 %)

Resultatliste

Manglende ryttere 
 193  Denis Galimzjanov (KAT) kom ikke i mål indenfor tidsgrænsen.
 201  Romain Feillu (VCD) stillede ikke til start på etapen.

Eksterne henvisninger 
 Etapeside  på Letour.fr

Referencer 

 12

en:2011 Tour de France, Stage 12 to Stage 21#Stage 12